Ста́нишич:
 Станишич, Йовица (род. 1950) — военный деятель черногорского происхождения.
 Станишич, Йоле (1929—2017) — югославский поэт, критик и публицист.
 Станишич, Йосип (род. 2000) — немецкий и хорватский футболист.
 Станишич, Саша (род. 1978) — немецкий писатель сербского происхождения.